Az 1994. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 30 km-es klasszikus stílusú versenyszámát február 24-én rendezték a Birkebeineren Stadionban. Az aranyérmet az olasz Manuela Di Centa nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N30